Туапси́нский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Краснодарского края России.

Административный центр — город Туапсе.

География 

Туапсинский район расположен на юге Краснодарского края, в центральной части Черноморского побережья Кавказа — курортной зоны России. Рельеф холмисто-гористый, горы подступают вплотную к береговой линии Чёрного моря.

Граничит с муниципальными образованиями: город-курорт Геленджик на северо-западе, с Северским районом и городом-курортом Горячий Ключ на севере, с Апшеронским районом на востоке и с городом-курортом Сочи на юге. На западе район омывается водами Чёрного моря.

Протяжённость района вдоль Черноморского побережья с севера на юг составляет — 95 км, с запада на восток — 45 км. Площадь территории района составляет 2399 км², из которых 87% занято реликтовыми лесами.

Абсолютные высоты Главного Кавказского хребта в пределах района с северо-запада на юго-восток возрастают с 700 м до 1634 м над уровнем моря. При этом перевалы северо-западнее горы Индюк не превышают 518 м, а два из них, по которым проложены магистральные автодороги, имеют отметки в 355 и 336 м над уровнем моря. Юго-восточнее горы Индюк перевалы расположены на высотах от 900 до 1255 м и популярны для пеших туристических походов.

Гидрографическая сеть представлена большим количеством рек стекающих с южного склона Главного Кавказского хребта в Чёрное море. Тремя наиболее крупными реками Туапсинского района являются — Шапсухо (41 км), Туапсе (43 км) и Нечепсухо (29 км). Из других рек, имеющих свои речные бассейны значимыми являются — Бжид, Джубга, Секуа, Пляхо, Ту, Небуг, Агой, Паук, Дедеркой, Шепси и ряд более мелких рек.  В верховьях рек расположены большое количество водопадов и порогов. Также имеются минеральные источники. Крупнейшим озером на территории района является — озеро Хыжи.

Климат 
Климат на прибрежной территории района является переходным от полусухого средиземноморского на крайнем северо-западе к влажному субтропическому на крайнем юго-востоке. Южнее города Туапсе уже прослеживается влажный субтропический климат. В целом на побережье до высот около 200—350 м выше уровня моря он рассматривается как субтропический полувлажный, далее наблюдается высотная поясность. Умеренный климат гор имеет черты морского. В Туапсинском районе различают пять горных хребтов, поэтому каждый населённый пункт имеет свой особый микроклимат, часто противоречащий широте: гораздо более северные посёлки, плотно окружённые горами и не имеющие крупных ущелий и перевалов, демонстрируют более благоприятные условия, чем более южный Туапсе, продуваемый зимой из невысокого (512 м) Шаумянского ущелья. Морозы, как правило, всегда слабее также и в таких более северных по отношению к Туапсе микрооазисах как Криница, Бетта, Прасковеевка, Новомихайловский, Агой и др. Среднегодовая температура воздуха составляет +13...+14 °С. Среднемесячная температура самых жарких месяцев июля и августа составляют +24...+25 °С, самых холодных месяцев января и февраля +4...+5 °С. Температура воды в море летом составляет около +24 °С. Среднегодовое количество осадков варьируется в пределах 1000—1400 мм. В отличие от Геленджика и Анапы, осадки распределяются равномерно между тёплым (апрель—октябрь) и прохладным (ноябрь—март) сезонами. На участке Джубга—Бжид зимой часто наблюдаются различные гололедные явления.

История 
Туапсинский район был образован 26 января 1920 года в составе Черноморского округа Кубано-Черноморской области. Первоначально район включал в себя город Туапсе и 3 волости: Вельяминовская, Джубгская и Лазаревская.

 Со 2 июня 1924 года район находился в составе Юго-Восточной области.
 В сентябре 1924 года из состава района, на территории населенной преимущественно адыгами (шапсугами), был выделен Шапсугский национальный район с центром в городе Туапсе.
 С 16 ноября 1924 года район в составе Северо-Кавказского края, с 10 января 1934 года — в составе Азово-Черноморского края.
 С 21 мая 1935 года по 16 апреля 1940 года Туапсинский район был упразднен, а его территория была разделена между Геленджикским (Дефановский, Джубгинский, Молдаванский, Тенгинский сельтсоветы) и Шапсугским (Макопсинский сельсовет) районами.
 22 августа 1953 года в состав Туапсинского района вошла часть упразднённого Армянского района.
 1 февраля 1963 года был образован Туапсинский сельский район.
 11 февраля 1963 года в состав района вошла большая часть территории упразднённого Геленджикского района.
 30 декабря 1964 года территории бывшего Геленджикского района переданы в административное подчинение города Геленджик.
 В 1993 году была прекращена деятельность сельских Советов, а территории сельских администраций преобразованы в сельские округа.
 В 2005 году в муниципальном районе были образованы 2 городских и 7 сельских поселений.
 1 января 2008 года город Туапсе в качестве городского поселения был включён в муниципальный район (после референдума, проведённого 2 декабря 2007 года).

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Туапсе и пгт Джубга и Новомихайловский) проживают  % населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 58 014 чел. (45,7 %). Женщины — 68 808 чел. (54,3 %).

Средний возраст населения: 40,2 лет. Средний возраст мужчин: 37,6 лет. Средний возраст женщин: 42,5 лет.

Медианный возраст населения: 39,7 лет. Медианный возраст мужчин: 36,8 лет. Медианный возраст женщин: 42,7 лет.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства края, Туапсинский район включает 2 поселковых и 7 сельских округов, при этом Туапсе является городом краевого подчинения.

В рамках организации местного самоуправления в Туапсинский район входят 10 муниципальных образований нижнего уровня, в том числе 3 городских и 7 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Туапсинском районе 65 населённых пунктов, в том числе 3 городских (1 город и 2 посёлка городского типа) и 62 сельских:

Экономика 
В соответствии с географическим горным местоположением, в Туапсинском районе развиты лесопромышленный и агропромышленный комплексы.

Лесопромышленный комплекс представлен лесхозами и лесоперерабатывающими предприятиями. Численность работающих в отрасли составляет около 1000 человек, примерно половина из них работает в лесхозах. Предприятия лесопромышленного комплекса района выпускают промышленную продукцию, товары народного потребления, оказывают услуги по лесопилению и обеспечению топливными дровами.

Коллективные сельскохозяйственные предприятия района — СХЗАО «Новомихайловское», ФГУП «Плодосовхоз Джубгский» и ОАО «Георгиевское» специализируются на выращивании фруктов и ореха-фундука. В хозяйствах имеется 1795 га сельхозугодий, из них многолетних насаждений 1267 га.

Галерея

См. также 
Административно-территориальное деление Краснодарского края
 Флаг Туапсинского района
 Черноморское побережье России
 Западный Кавказ
 Скала Киселёва

Литература

Примечания

Ссылки 

 Сайт администрации Туапсинского района
 Муниципальное образование Туапсинский район
 Туапсинский район на портале исполнительных органов власти края
 Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов
 История образования посёлков Туапсинского района
 Коды ОКАТО — Туапсинский район
 
 Почтовые индексы:
 Почтовые индексы: Туапсинский Район
 Почтовые индексы | Краснодарский край | Туапсинский район